O Jardim das Oliveiras é um jardim da cidade de Lisboa. O jardim, integrado ao Centro Cultural de Belém, proporciona uma ampla vista do rio Tejo, do Padrão dos Descobrimentos e da Ponte 25 de Abril.

Oliveiras
Belém (Lisboa)